Cathcart kan syfta på:

 Charles W. Cathcart (1809–1888), en amerikansk demokratisk politiker
 Craig Cathcart (1989–), en nordirländsk fotbollsspelare
 Fanny Cathcart (1833–1880), en australiensisk skådespelare
 George Cathcart (1794–1854), en brittisk militär
 William Cathcart, 1:e earl Cathcart (1755–1843), en brittisk general och diplomat

Geografi

Australien 

 Cathcart, New South Wales, ort, New South Wales, Bombala,

Sydafrika 

 Cathcart, Sydafrika, ort, Östra Kapprovinsen, Amathole District Municipality,

USA 

 Cathcart, Washington, ort, Washington, Snohomish County,

Se även
 Cathcart Creek – flera

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar